Takács Lajos (?–?) labdarúgó (Ferencváros)
 Takács Lajos (1814–1891) Vas vármegye főispánja
 Takács Lajos (1908–1982) romániai magyar jogász, a kolozsvári Bolyai Egyetem rektora
 Takács Lajos (1909–1983) meteorológus
 Takács Lajos (1921–1985) etnográfus
 Takács Lajos (1924–2015) amerikai magyar matematikus, az MTA külső tagja
 Takács Lajos (1945) agrárközgazdász
 Takács Lajos (1937) labdarúgó (Győri Vasas ETO)
 Takács Lajos (1968) labdarúgó (Pécsi MSC)
 Takács Lajos (1971–2009) labdarúgó